Ruser ist

 die historische Bezeichnung für die Ostslawen, siehe Rus

Ruser ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Ruser (1862–1930), deutscher Kapitän und Polarforscher
 Karl Ruser (1889–1970), deutscher Gärtner